

Personnalités 
Alcée peut désigner :
 Alcée de Mytilène, un poète lyrique grec du  ;
 Alcée le Comique, un poète comique grec ;
 Alcée de Messénie, un auteur d'épigrammes des  ;

Mythologie 
Alcée peut désigner :
 Alcée, le premier nom d'Héraclès dans la variante du mythe écrite par Diodore de Sicile ;
 Alcée fils de Persée, le père d'Amphitryon ;
 Alcée fils d'Androgée, un roi de Thasos en Crète ;
 Alcée fils d'Héraclès, un roi de Lydie.